Okręty US Navy o nazwie USS  "Elk":

 Pierwszy "Elk" był kanonierką, która była w służbie w latach 1864-1865.
 Drugi "Elk" (IX-115) był zbiornikowcem, który był w służbie w latach 1943-1946.

Elk